Boudin (variante de Bodin) est un nom de famille français, issu du nom de baptême médiéval Bodin, d'origine germanique.

Occurrence

Étymologie 

Cet ancien nom de baptême procède du nom de personne germanique Bodin, diminutif de Bodo, hypocoristique masculin des noms dont le premier élément est bod-, tels que :

 Bodwulf, de bod- « messager » + wulf « loup ».
 Bodrad, de bod- « messager » et rad « conseil ».
 Bodhard, de bod- « messager » et hard « dur ».
 Bodric, de bod- « messager » et ric « puissant ».
 Bodeberht, de bod- « messager » et berht « éclat, brillance ».
 Bothari, de bot-, forme mutée de bod- « messager » et hari, « armée ».
 Bodwald, de bod- « messager » et waldan « gouverner ».

On retrouve également l'élément bod- dans plusieurs noms de nobles wisigoths tels Marobodus, Canabodus, Launebodus (formes latinisées).

Si les érudits du  ont beaucoup fantasmé sur cet élément, tous les spécialistes contemporains (voir la bibliographie ci-dessous) sont unanimes pour le rattacher au germanique commun °budōn- « messager », auquel s'apparentent l'ancien anglais boda, l'ancien saxon bodo, le néerlandais bode, l'ancien haut-allemand boto, le moyen haut-allemand bote et l'allemand moderne Bote, l'ancien norois boði (cf. suédois, danois bud), etc. Le germanique commun °budōn- est un dérivé du radical °bud- issu de l'indo-européen °bʰudʰ-, degré zéro de la racine °bʰeudʰ- « être conscient, savoir, faire savoir ». À celle-ci se rattachent par exemple le sanskrit bodhati « il s'éveille, il est illuminé » et bodhiḥ « parfaite connaissance », ainsi que les noms du Bouddha « celui qui est éveillé » et du Bodhisattva.

Variantes

Variantes 

  (forme ancienne), variantes graphiques possibles ,  .
 , forme occitane.

Anciens dérivés 

 
 Bodineau

Noms apparentés 

Noms issus ou dérivés de l'hypocoristique Bodo :
 Boudes, parfois Boude  ; cas régime  ;
 Boudonet, Boudonnat.

Noms dérivés de Boude(s), ou d'un radical Boud- tiré d'un des noms ci-dessus :
 Boudan ;
 , Boudat ;
  ;
 Boudelot ;
 , forme normano-picarde Boddechon ;
  .

Histoire 
Parmi les mentions anciennes de cet anthroponyme en Normandie, on peut citer :

 BODINUS : [dat.] Johanni Armigero et Bodino 1184, vicomté d'Argentan.
 BODIN : mansuram Tustini Bodin 1180/1189, maison donnée à l'abbaye de Saint-Lô, peut-être à Saint-Remy-des-Landes. — Petrus Bodin et frater ejus 1203, au bailliage de Coutances. —  Feodum relicte Joh[annis] Bodin m- à Bretteville-sur-Odon. — [acc.] Joh[an]nem Bodin 1418, dans un sauf-conduit accordé à Falaise par Henry V, roi d'Angleterre .
 LABODINE, forme féminisée, « femme de BODIN » : Angnes Labodine 1261/1266, sergenterie et vicomté de Bernay.
 BOUDIN : Colinus Boudin 1332 à Gorges. — Jeh[an]ne Boudin 1453, religieuse à l’abbaye de Notre-Dame-du-Pré à Saint-Désir. — Jehan Boudin, prêtre, trésorier de ladite église 1494/1495 à Pont-l’Évêque. — Guillaume Boudin 1610, tabellion royal à Montpinçon. — Jean Boudin, 1635, aux Authieux-sur-Calonne. — Pierre Boudin, cordier 1637 à Lisieux. — Charles Boudin 1658 aux Authieux-sur-Calonne.			

Ce nom est aussi présent dans beaucoup de régions en France au  (Nord, Nord-ouest, Sud-ouest et sillon rhodanien) avec un maximum de concentration à Paris et dans le pays de Caux.

Héraldique et famille Boudin 

 Eugène Boudin, peintre français, né à Honfleur (Calvados) le , mort à Deauville (Calvados) le . Il fut l'un des premiers peintres français à saisir les paysages à l'extérieur d'un atelier. Grand peintre de marines, il est considéré comme l'un des précurseurs de l'impressionnisme.

 Arthur Boudin, directeur de l’ancien collège de Honfleur à la fin du , dont il assura la prospérité. Son nom a été donné à une place de Honfleur. Il fut la cible d’Alphonse Allais qui fréquenta le collège jusqu’en 1870. L’Hydropathe ayant assuré à qui voulait l'entendre que le professeur Boudin était le célèbre inventeur du ressort à boudin, le digne pédagogue exigea un démenti. Alphonse s’exécuta, et confirma par voie de presse que le professeur Boudin « n’avait rien inventé du tout, pas même le ressort qui portait son nom »!

 François Louis Boudin de Roville est un général d'Empire, né le  à Avallon (Yonne) et mort le  à Plombières-les-Bains (Vosges), Grand officier de la Légion d'honneur.

  Thomas Boudin (vers 1570- 1637), sculpteur du Roi, fils de Guillaume Boudin (1567-1614), créateur de plusieurs cheminées sculptées de l'Hôtel de ville de Paris, de la cheminée de la chambre du Roi Henri IV au Louvre, du piédestal de la statue équestre d'Henri IV sur le Pont-Neuf, et de plusieurs bas-reliefs du cœur de la cathédrale de Chartres. Nombre de ces œuvres sont exposées au musée du Louvre, à Paris.

  Barthélémy Boudin (1610- ?), fils de Thomas Boudin, sculpteur du Roi, créateur du tombeau du duc de Sully à Nogent-le-Rotrou.

  Stéphane Boudin (1888–1967) décorateur français et ancien directeur de la Maison Jansen.

  Jacques Boudin de Tromelin (1771-1842) comte de Tromelin, général français.

  Bernard Boudin de Tromelin (1735-1816) chevalier de Tromelin, vice-amiral.

  Jacques Marie Boudin de Tromelin, seigneur de Lanuguy (1751-1798) chevalier de Tromelin, officier de marine et explorateur français. Il a donné son nom à l'île Tromelin

Notes et références

Annexes

Bibliographie 
 A. de Coston, Origine, étymologie & signification des noms propres et des armoiries, 1867 .
 Albert Dauzat, Dictionnaire étymologique des noms de famille et prénoms de France, édition revue et augmentée par Marie-Thérèse Morlet, Larousse, Paris, 1980.
 .
 Marie-Thérèse Morlet, Dictionnaire étymologique des noms de famille, Perrin, Paris, 1991.
 Dominique Fournier, Noms de Famille de Normandie. Dictionnaire des noms les plus fréquents, OREP, Cully, 2008.

 ; de solides connaissances en linguistique et onomastique germaniques sont nécessaires pour y séparer le bon grain de l'ivraie) :
 H. Meidinger, Dictionnaire étymologique et comparatif des langues teuto-gothiques, 1836 .
 Ernst Förstemann, Altdeutsches Namenbuch, Personennamen und Ortsnamen. – 2 vol., in 4°, Nordhausen, 1856 .

Patronyme français